Heinrich Blase ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Blase (Philologe) (1855–1921), deutscher Philologe
 Heinrich Blase (Manager) (1885–1960), deutscher Versicherungsmanager